Lexon 11 - pistolet hukowy polskiej firmy "Start", bocznego zapłonu. Posiada magazynek lufowy, mieszczący 11 ślepych naboi 6 mm long lub short. Jest wyposażony w mechaniczny bezpiecznik blokujący spust oraz iglicę wyrzucającą zużyte naboje. Można używać go do wystrzeliwania fajerwerków po wcześniejszym zamontowaniu odpowiedniej nasadki. Na jego posiadanie nie jest wymagane zezwolenie.

Lexon 11